Андре́й Его́ров:
 Егоров, Андрей Анатольевич (род. 1960) — работник Росатома.
 Егоров, Андрей Анатольевич (1983—2021) — российский поэт.
 Егоров, Андрей Афанасьевич (1878—1954) — эстонский художник.
 Егоров, Андрей Викторович (род. 1960) — советский, киргизский футболист.
 Егоров, Андрей Вячеславович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Егоров, Андрей Геннадьевич (род. 1979) — белорусский политолог и методолог, общественный деятель.
 Егоров, Андрей Игоревич (род. 1976) — российский писатель-фантаст.
 Егоров, Андрей Павлович (1970—2021) — российский актёр.
 Егоров, Андрей Сергеевич (род. 1984) — российский искусствовед и куратор, член-корреспондент РАХ.